Lapine peut se référer à :

Zoologie 
 la lapine, femelle du lapin.

Patronymes 
Lapine (russe : ), ou Lapina au féminin (russe : ), est un patronyme d'origine russe :
 Alexandre Lapine, officier russe né en 1964
 Anatole Lapine, directeur du centre de style du constructeur automobile Porsche,
 Ivan Lapine, un footballeur russe,
 Sergueï Lapine, né en 1912 et mort en 1990, haut fonctionnaire russe, 
 Svetlana Lapina, née en 1978, athlète russe, pratiquant le saut en hauteur.

Voir aussi